IAI S.A. – polskie przedsiębiorstwo informatyczne, dawniej jako IAI-System.com sp.j.
 Israel Aerospace Industries – izraelskie przedsiębiorstwo lotnicze i zbrojeniowe
 Iaidō – japońska sztuka dobywania miecza, odmiana szermierki